Клод Моне — французький живописець, один із засновників імпресіонізму
 Моне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Моне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Моне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура

Див. також
 Мона (значення)